Руберовский — фамилия; имеет женскую форму Руберовская.
 Руберовский, Ксенофонт Иванович (1886—1938) — инженер-конструктор, кораблестроитель, один из основоположников создания российского—советского подводного флота. 
 Руберовский, Михаил Иванович (в монашестве Максим; 1878—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Полонский, викарий Волынской епархии.